Новополтава — название населённых пунктов в России:

 Новополтава — село в Ключевском районе Алтайского края.
 Новополтава — село в Хабарском районе Алтайского края, упразднено в 1993 г.